AGH steht für:
 Abgeordnetenhaus von Berlin
 Akademia Górniczo-Hutnicza, polnisch für Berg- und Hüttenakademie Krakau
 Andreae-Gymnasium Herrenberg (Baden-Württemberg)
 Anwaltsgerichtshof 
 Arbeitsgelegenheit 
 Art Gallery of Hamilton
 Bahnhof Göhrde (DS100-Code)
 Flughafen Ängelholm-Helsingborg (IATA-Code)

Agh oder Ágh ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Agh (* 1945), rumänischer Ruderer
 István Ágh (* 1970), ungarischer Sportschütze
 Norbert Ágh (* 1970), ungarischer Schwimmer
 Olivér Ágh (* 1975), ungarischer Schwimmer

agh steht für:
 Trigraph im Irischen für den Laut /əi̯/
 Ngelima (ISO-639-3-Code), Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo

Abkürzung